Африканские тетры или алестовые  — семейство лучепёрых рыб отряда харацинообразных. Эндемики Африки. В состав семейства включают около 18 родов и 119 видов. Наиболее известные представители: Phenacogrammus interruptus и род Hydrocynus.

Роды 
 
 Alestopetersius
 Arnoldichthys
 Bathyaethiops
 Brachypetersius
 Brycinus
 Bryconaethiops
 Clupeocharax
 Duboisialestes
 Hemigrammopetersius
 
 Ladigesia
 Lepidarchus
 Micralestes
 Nannopetersius
 Petersius
 
 Rhabdalestes
 Tricuspidalestes

См. также 
 Тетры

Примечания 

 
Семейства лучепёрых рыб
Рыбы Африки
Пресноводные рыбы